

Самоґощ — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Самоґощ — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства